gromada Psary (powiat będziński)
 gromada Psary (powiat górowski)
 gromada Psary (powiat kielecki)
 gromada Psary (powiat lubliniecki)
 gromada Psary (powiat łowicki)
 gromada Psary (powiat opoczyński)
 gromada Psary (powiat pułtuski) 
 gromada Psary (powiat trzebnicki)
 gromada Psary (powiat włocławski)
 gromada Psary (powiat włoszczowski)

także:
 gromada Psary Polskie (powiat wrzesiński)